Beatie Edney – attrice britannica
 Samuel Edney – ex slittinista canadese
 Spike Edney – musicista britannico
 Tyus Edney – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense